Христо Бончев може да се отнася за:

 Христо Бончев (?) – български финансист, министър на финансите (1901);
 Христо Бончев (1850 – 1943) – български опълченец.